I Dinamica sono un gruppo musicale italiano insieme dal 1997.

Biografia 
La band Dinamica nasce a Sanremo, capitale della musica italiana, nel 1997. I cinque componenti del gruppo sono Marco Leone (autore, compositore e voce della band), Davide Prevosto (chitarre), Davide Bianchi (basso), Roberto Ferraro (tastiere)  e Andrea Damele (batteria).

A distanza di un solo anno dall'inizio dell'avventura musicale, nel 1998, riescono a pubblicare il loro primo singolo Voglio di più. Il brano, ascoltato dallo staff di Red Ronnie, viene scelto per partecipare alle trasmissioni televisive Help e, dopo pochi mesi, RoxyBar.

Nel 2000, quindi, pubblicano il loro primo album L'eco del silenzio dal quale viene estratto il singolo Lascia che sia. Il pezzo, dal forte impatto emotivo, consentirà, due anni più tardi, di firmare un contratto di edizione con Warner Music Italia.

L'estate del 2002 vede protagonisti i Dinamica come supporter band del Biagio Antonacci Tour e, sempre in quell'anno, di una data dell'i-Tim Tour organizzato e condotto da Red Ronnie.
Nell'estate del 2006 esce il secondo album dei Dinamica: ...Stanotte.

Il nuovo disco è il naturale punto d'arrivo di un percorso musicale molteplice che ha tenuto conto delle tendenze della realtà musicale italiana degli ultimi anni, senza però rinunciare ad un'identità propria.

Il 3 marzo 2007 i Dinamica firmano la chiusura di Sanremo Off, la manifestazione parallela al 57º Festival di Sanremo.

Formazione 
 Marco Leone - voce, chitarra
 Davide Prevosto - voce, chitarra
 Davide Bianchi - basso
 Andrea Damele - batteria
 Roberto Ferraro - tastiere

Discografia 
 2000 - L'eco del silenzio
 2006 - ...Stanotte

Collegamenti esterni 
 Dinamica - Sito Ufficiale

Gruppi e musicisti della Liguria